Alexander González peut désigner :
  (1946-), universitaire américain ;
 Alexander González Peña (1979-), cycliste colombien ;
 Alexander « Chandler » González (1973-), entraîneur cubain de football ;
 Alexander « Chi Chi » Gonzalez (1992-), joueur américain de baseball ;
 Alexander David González (1992-), footballeur international vénézuélien.

Voir aussi